Brewster peut faire référence à :

Patronyme

Prénom 
 Brewster Kahle, un informaticien, fondateur d'Alexa et d'Internet Archive,
 Brewster H. Shaw, un astronaute américain.

Nom de famille 

 Achsah Brewster (1879-1945), une peintre américaine, épouse d'Earl,
 Annie Brewster (1858-1902), une infirmière britannique,
 Benjamin H. Brewster (1816-1888), un homme politique américain,
 Craig Brewster (1966-), un footballeur écossais,
 David Brewster (1781-1868), un scientifique britannique,
 Diane Brewster (1931-1991), une actrice américaine,
 Earl Henry Brewster (1878-1957), un peintre et écrivain américain,
 Harlan Carey Brewster, un homme politique canadien,
 Henry Brewster (1850-1908), un auteur anglais
 Jordana Brewster, une actrice américaine,
 Paget Brewster, une actrice américaine,
 Sandra Brewster, une artiste canadienne,
 Tom Brewster (1974-), un curleur écossais,
 William Brewster :
 un ornithologue américain.
 un prédicateur
 Yvonne Brewster (1938-), une metteuse en scène jamaïcaine et britannique.

Toponyme 

 Brewster, ville américaine située au Kansas ;
 Brewster, une ville du Massachusetts ;
 Brewster (Minnesota) ;
 Brewster, une ville du Nebraska ;
 Brewster, une ville dans l'État de New York ;
 Brewster (Ohio) ;
 Brewster (Washington), une ville dans l'État de Washington ;
 Brewster, un cratère lunaire nommé d'après David Brewster.

Autres 
 Angle de Brewster, nommé d'après David Brewster,
 Médaille Brewster, nommé ainsi d'après William Brewster,
 Punky Brewster, une série télévisée américaine,
 Brewster Body Shield, un gilet pare-balles,
 Brewster F2A Buffalo, un avion chasseur.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Patronyme anglais